Enrico Braggiotti – banchiere italiano
Francesca Braggiotti – danzatrice, attrice e doppiatrice italiana
Gerardo Braggiotti – banchiere italiano
Mario Braggiotti – pianista e compositore italiano
Braggiotti Sisters – duo di danzatrici italiane formato da Francesca e Berta Braggiotti